De Wallen — uma área de Amsterdã notória pela prostituição, conhecida como Red Light District
The Red Light District — álbum de 2004 do rapper Ludacris
Red Light District Video — produtora de filmes pornográficos norte-americana